Хаймс — фамилия. Известные носители:

 Хаймс, Захар Борисович (1899—1942) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Хаймс, Эдвард (1871—1938) — американский шахматист.